Список всех описанных видов пауков семейства Cybaeidae на 15 ноября 2013 года.

Badumna 
Badumna Thorell, 1890
 Badumna arguta (Simon, 1906) — Квинсленд
 Badumna bimetallica (Hogg, 1896) — Центральная Австралия
 Badumna blochmanni (Strand, 1907) — Новый Южный Уэльс
 Badumna exilis Thorell, 1890 — Ява
 Badumna exsiccata (Strand, 1913) — Австралия
 Badumna guttipes (Simon, 1906) — Виктория, Тасмания
 Badumna hirsuta Thorell, 1890 — Ява
 Badumna hygrophila (Simon, 1902) — Квинсленд
 Badumna insignis (L. Koch, 1872) — от Японии до Тасмании, Новая Зеландия
 Badumna javana (Strand, 1907) — Ява
 Badumna longinqua (L. Koch, 1867) — Восточная Австралия, Новая Зеландия, Япония, США, Уругвай, Аргентина, Германия
 Badumna maculata (Rainbow, 1916) — Квинсленд
 Badumna microps (Simon, 1908) — Западная Австралия
 Badumna pilosa (Hogg, 1900) — Виктория
 Badumna scalaris (L. Koch, 1872) — Квинсленд, Центральная Австралия
 Badumna senilella (Strand, 1907) — Австралия
 Badumna socialis (Rainbow, 1905) — Новый Южный Уэльс
 Badumna tangae Zhu, Zhang & Yang, 2006 — Китай

Canala 
Canala Gray, 1992
 Canala longipes (Berland, 1924) — Новая Каледония
 Canala magna (Berland, 1924) — Новая Каледония
 Canala poya Gray, 1992 — Новая Каледония

Cicirra 
Cicirra Simon, 1886
 Cicirra decemmaculata Simon, 1886 — Тасмания

Colcarteria 
Colcarteria Gray, 1992
 Colcarteria carrai Gray, 1992 — Новый Южный Уэльс
 Colcarteria kempseyi Gray, 1992 — Новый Южный Уэльс
 Colcarteria yessabah Gray, 1992 — Новый Южный Уэльс

Desis 
Desis Walckenaer, 1837
 Desis crosslandi Pocock, 1903 — Занзибар, Мадагаскар
 Desis formidabilis (O. P.-Cambridge, 1890) — Южная Африка
 Desis galapagoensis Hirst, 1925 — Галапагоссы
 Desis gardineri Pocock, 1904 — Laccadive Islands
 Desis hartmeyeri Simon, 1909 — Западная Австралия
 Desis inermis Gravely, 1927 — Индия
 Desis japonica Yaginuma, 1956 — Япония
 Desis kenyonae Pocock, 1902 — Виктория, Тасмания
 Desis marina (Hector, 1877) — Новая Каледония, Новая Зеландия, Чатем
 Desis martensi L. Koch, 1872 — Малайзия
 Desis maxillosa (Fabricius, 1793) — Новая Гвинея, Новая Каледония
 Desis risbeci Berland, 1931 — Новая Каледония
 Desis tangana Roewer, 1955 — Восточная Африка
 Desis vorax L. Koch, 1872 — Самоа

Epimecinus 
Epimecinus Simon, 1908
 Epimecinus alkirna Gray, 1973 — Западная Австралия
 Epimecinus humilis Berland, 1924 — Новая Каледония
 Epimecinus nexibilis (Simon, 1906) — Новая Каледония
 Epimecinus pullatus (Simon, 1906) — Новая Каледония

Forsterina 
Forsterina Lehtinen, 1967
 Forsterina alticola (Berland, 1924) — Новая Каледония
 Forsterina annulipes (L. Koch, 1872) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Лорд-Хау
 Forsterina armigera (Simon, 1908) — Западная Австралия
 Forsterina cryphoeciformis (Simon, 1908) — Западная Австралия
 Forsterina koghiana Gray, 1992 — Новая Каледония
 Forsterina segestrina (L. Koch, 1872) — Новый Южный Уэльс
 Forsterina velifera (Simon, 1908) — Западная Австралия
 Forsterina virgosa (Simon, 1908) — Западная Австралия
 Forsterina vultuosa (Simon, 1908) — Западная Австралия

Gasparia 
Gasparia Marples, 1956
 Gasparia busa Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Gasparia coriacea Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Gasparia delli (Forster, 1955) — Острова Антиподов, Окленд, Кэмпбелл
 Gasparia dentata Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Gasparia edwardsi Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Gasparia kaiangaroa Forster, 1970 — Чатем
 Gasparia littoralis Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Gasparia lomasi Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Gasparia mangamuka Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Gasparia manneringi (Forster, 1964) — Остров Снэрс
 Gasparia montana Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Gasparia nava Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Gasparia nebulosa Marples, 1956 — Новая Зеландия
 Gasparia nelsonensis Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Gasparia nuntia Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Gasparia oparara Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Gasparia parva Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Gasparia pluta Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Gasparia rupicola Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Gasparia rustica Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Gasparia tepakia Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Gasparia tuaiensis Forster, 1970 — Новая Зеландия

Gohia 
Gohia Dalmas, 1917
 Gohia clarki Forster, 1964 — Кэмпбелл
 Gohia falxiata (Hogg, 1909) — Окленд
 Gohia isolata Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Gohia parisolata Forster, 1970 — Новая Зеландия

Goyenia 
Goyenia Forster, 1970
 Goyenia electa Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Goyenia fresa Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Goyenia gratiosa Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Goyenia lucrosa Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Goyenia marplesi Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Goyenia multidentata Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Goyenia ornata Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Goyenia sana Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Goyenia scitula Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Goyenia sylvatica Forster, 1970 — Новая Зеландия

Hapona 
Hapona Forster, 1970
 Hapona amira Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Hapona aucklandensis (Forster, 1964) — Новая Зеландия
 Hapona crypta (Forster, 1964) — Новая Зеландия
 Hapona insula (Forster, 1964) — Новая Зеландия
 Hapona marplesi (Forster, 1964) — Новая Зеландия
 Hapona moana Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Hapona momona Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Hapona muscicola (Forster, 1964) — Новая Зеландия
 Hapona otagoa (Forster, 1964) — Новая Зеландия
 Hapona paihia Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Hapona reinga Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Hapona salmoni (Forster, 1964) — Новая Зеландия
 Hapona tararua Forster, 1970 — Новая Зеландия

Helsonia 
Helsonia Forster, 1970
 Helsonia plata Forster, 1970 — Новая Зеландия

Hulua 
Hulua Forster & Wilton, 1973
 Hulua convoluta Forster & Wilton, 1973 — Новая Зеландия
 Hulua manga Forster & Wilton, 1973 — Новая Зеландия
 Hulua minima Forster & Wilton, 1973 — Новая Зеландия
 Hulua pana Forster & Wilton, 1973 — Новая Зеландия

Laestrygones 
Laestrygones Urquhart, 1894
 Laestrygones albiceris Urquhart, 1894 — Новая Зеландия
 Laestrygones chathamensis Forster, 1970 — Чатем
 Laestrygones minutissimus (Hogg, 1909) — Окленд, Кэмпбелл
 Laestrygones otagoensis Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Laestrygones setosus Hickman, 1969 — Тасмания
 Laestrygones westlandicus Forster, 1970 — Новая Зеландия

Lamina 
Lamina Forster, 1970
 Lamina minor Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Lamina montana Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Lamina parana Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Lamina ulva Forster, 1970 — Новая Зеландия

Lathyarcha 
Lathyarcha Simon, 1908
 Lathyarcha cinctipes (Simon, 1906) — Виктория
 Lathyarcha inornata (L. Koch, 1872) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Lathyarcha tetrica Simon, 1908 — Западная Австралия

Mangareia 
Mangareia Forster, 1970
 Mangareia maculata Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Mangareia motu Forster, 1970 — Новая Зеландия

Matachia 
Matachia Dalmas, 1917
 Matachia australis Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Matachia livor (Urquhart, 1893) — Новая Зеландия
 Matachia marplesi Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Matachia ramulicola Dalmas, 1917 — Новая Зеландия
 Matachia similis Forster, 1970 — Новая Зеландия

Mesudus 
Mesudus Ozdikmen, 2007
 Mesudus frondosus (Forster, 1970) — Новая Зеландия
 Mesudus setosus (Forster, 1970) — Новая Зеландия
 Mesudus solitarius (Forster, 1970) — Новая Зеландия

Myro 
Myro O. P.-Cambridge, 1876
 Myro jeanneli Berland, 1947 — Острова Крозе
 Myro kerguelenensis O. P.-Cambridge, 1876 — Кергелен, Маккуори
 Myro kerguelenensis crozetensis Enderlein, 1903 — Острова Крозе
 Myro maculatus Simon, 1903 — Тасмания
 Myro marinus (Goyen, 1890) — Новая Зеландия
 Myro paucispinosus Berland, 1947 — Принс-Эдуард, Острова Крозе
 Myro pumilus Ledoux, 1991 — Острова Крозе

Namandia 
Namandia Lehtinen, 1967
 Namandia periscelis (Simon, 1903) — Тасмания

Neomyro 
Neomyro Forster & Wilton, 1973
 Neomyro amplius Forster & Wilton, 1973 — Новая Зеландия
 Neomyro circe Forster & Wilton, 1973 — Новая Зеландия
 Neomyro scitulus (Urquhart, 1891) — Новая Зеландия

Notomatachia 
Notomatachia Forster, 1970
 Notomatachia cantuaria Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Notomatachia hirsuta (Marples, 1962) — Новая Зеландия
 Notomatachia wiltoni Forster, 1970 — Новая Зеландия

Nuisiana 
Nuisiana Forster & Wilton, 1973
 Nuisiana arboris (Marples, 1959) — Новая Зеландия

Ommatauxesis 
Ommatauxesis Simon, 1903
 Ommatauxesis macrops Simon, 1903 — Тасмания

Otagoa 
Otagoa Forster, 1970
 Otagoa chathamensis Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Otagoa nova Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Otagoa wiltoni Forster, 1970 — Новая Зеландия

Panoa 
Panoa Forster, 1970
 Panoa contorta Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Panoa fiordensis Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Panoa mora Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Panoa tapanuiensis Forster, 1970 — Новая Зеландия

Paramatachia 
Paramatachia Dalmas, 1918
 Paramatachia ashtonensis Marples, 1962 — Новый Южный Уэльс
 Paramatachia cataracta Marples, 1962 — Новый Южный Уэльс
 Paramatachia decorata Dalmas, 1918 — Квинсленд
 Paramatachia media Marples, 1962 — Виктория
 Paramatachia tubicola (Hickman, 1950) — Южная Австралия, Тасмания

Paratheuma 
Paratheuma Bryant, 1940
 Paratheuma andromeda Beatty & Berry, 1989 — Острова Кука
 Paratheuma armata (Marples, 1964) — Каролинские острова до Самоа
 Paratheuma australis Beatty & Berry, 1989 — Квинсленд, Фиджи
 Paratheuma awasensis Shimojana, 2013 — Окинава
 Paratheuma insulana (Banks, 1902) — США, Вест-Индия, Япония
 Paratheuma interaesta (Roth & Brown, 1975) — Мексика
 Paratheuma makai Berry & Beatty, 1989 — Гавайи
 Paratheuma ramseyae Beatty & Berry, 1989 — Острова Кука
 Paratheuma rangiroa Beatty & Berry, 1989 — Полинезия
 Paratheuma shirahamaensis (Oi, 1960) — Корея, Япония

Phryganoporus 
Phryganoporus Simon, 1908
 Phryganoporus candidus (L. Koch, 1872) — Австралия, Норфолк
 Phryganoporus davidleei Gray, 2002 — Западная Австралия, Южная Австралия
 Phryganoporus melanopygus Gray, 2002 — Западная Австралия
 Phryganoporus nigrinus Simon, 1908 — Западная Австралия до Квинсленда
 Phryganoporus vandiemeni (Gray, 1983) — Виктория, Тасмания

Pitonga 
Pitonga Davies, 1984
 Pitonga woolowa Davies, 1984 — Северная Австралия

Porteria 
Porteria Simon, 1904
 Porteria albopunctata Simon, 1904 — Чили

Rapua 
Rapua Forster, 1970
 Rapua australis Forster, 1970 — Новая Зеландия

Syrorisa 
Syrorisa Simon, 1908
 Syrorisa misella (Simon, 1906) — Новая Каледония, Западная Австралия

Taurongia 
Taurongia Hogg, 1901
 Taurongia ambigua Gray, 2005 — Виктория
 Taurongia punctata (Hogg, 1900) — Виктория

Toxops 
Toxops Hickman, 1940
 Toxops montanus Hickman, 1940 — Тасмания

Toxopsoides 
Toxopsoides Forster & Wilton, 1973
 Toxopsoides erici Smith, 2013 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Toxopsoides huttoni Forster & Wilton, 1973 — Юго-Восточная Австралия, Новая Зеландия
 Toxopsoides kathleenae Smith, 2013 — Новый Южный Уэльс
 Toxopsoides macleayi Smith, 2013 — Новый Южный Уэльс

Tuakana 
Tuakana Forster, 1970
 Tuakana mirada Forster, 1970 — Новая Зеландия
 Tuakana wiltoni Forster, 1970 — Новая Зеландия

Примечания 

  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

D